Rågholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rågholmen, del av Särkimo, Vörå, Österbotten, 
 Rågholmen (vid Dragsfjärd, Kimitoön), Åboland, 
 Rågholmen (vid Pederså, Kimitoön), Åboland, 
 Rågholmen (vid Öby, Raseborg), Nyland, 
 Rågholmen (vid Älgö, Raseborg), Nyland, 
 Rågholmen, Lojo, Nyland, 
 Rågholmen, Sibbo, Nyland,

Se även
Rågholm
Råholmen
Stora Rågholmen
Lilla Rågholmen

Robotskapade Finlandförgreningar